F5 puede referirse a:

 Northrop F-5, avión de combate.
 Fittipaldi F5, un coche de Fórmula 1 que competía en la temporada 1977.
 España F5 2008, un torneo de tenis en Murcia (España).
 Un tornado de 420-520 km/h es clasificado como F5 en la Escala Fujita-Pearson.
 F5, una tecla de función del teclado del ordenador.
 F5, movimiento final del luchador de WWE Brock Lesnar.